

Люди 
 Перейро, Гастон (род. 1995) — уругвайский футболист.
 Перейро, Оскар — велогонщик
 Перейро (или Перейра), Себастьян — работорговец из кинофильма «Пятнадцатилетний капитан»
 Перейро — испанец-иезуит при Пекинском императорском дворе времен Канси

Географические объекты 
 Перейро-де-Агиар — муниципалитет в Испании.
 Перейру (Табуасу) — район (фрегезия) в Португалии
 Перейру (Пиньел) — район (фрегезия) в Португалии
 Перейру (Алкотин) — район (фрегезия) в Португалии
 Перейру (Сеара) — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 Перейра
 Перейру